Live Seeds — концертный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 1993 году.

Об альбоме
Live Seeds был записан в течение 1992 и 1993 года на различных концертах в Европе и Австралии в рамках тура в поддержку альбома Henry’s Dream. Live Seeds включает песни, не издававшиеся на студийных альбомах, в частности «Plain Gold Ring» — кавер песни Нины Симон.

Список композиций

Участники записи 
 Ник Кейв — вокал, орган, фортепиано
 Бликса Баргельд — гитара, бэк-вокал
 Мик Харви — гитара, ксилофон, бэк-вокал
 Мартин Кейси — бас-гитара, бэк-вокал
 Конвэй Савэдж — фортепиано, орган, бэк-вокал
 Томас Уайдлер — ударные

Ссылки 
 Альбом на Allmusic 

Концертные альбомы 1993 года
Концертные альбомы Nick Cave and the Bad Seeds
Альбомы постпанка
Концертные альбомы Mute Records